Famulus oder weiblich Famula (lat. „Gehilfe“, „Diener“, „Knecht“, Plural /, verwandt mit familia, eigentlich „Familienangehöriger“) steht für:

 einen Medizin- oder Pharmaziestudierenden, der ein in Deutschland und Österreich vorgeschriebenes Praktikum absolviert, das als Famulatur bezeichnet wird
 historisch in vielen akademischen Studiengängen ein Oberschüler oder Student, der ein Betriebspraktikum ableistet – so auch bei Anwälten
 eine studentische Hilfskraft, die unterstützende Tätigkeiten in Lehre, Forschung und Service verrichtet, siehe wissenschaftliche Hilfskraft
 literarisch der Famulus Wagner beim Faust in Faust. Eine Tragödie
 Famulus (Maler), römischer Maler unter Nero
 Famulus (Roboter), Roboter der Firma Kuka Roboter
 RS14 „Famulus“, einer der ersten in der DDR hergestellten Traktoren/Ackerschlepper
 Österreichische Marke für Staubsauger (frühestens 1950) und Haushaltsgeräte, ab 1968 (bis zumindest 1998) auch neuer Name des Herstellers (vormals VAEMEG, Graz); Famulus GmbH ab April 2002 wieder eigenständig als Hersteller von Sauganlagen

Famula ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Famula (1919–1985), deutscher Fußballspieler